Chusa bezeichnet:

 Johanna Chusa (auch Johanna Chuza), Person aus dem Neuen Testament
 Chusa-Fälle, Wasserfälle im afrikanischen Sambia

Siehe auch:
 Chuzāʿa, arabischer Stamm